El término Mese puede hacer referencia a:

 Mese: una calle de la antigua Constantinopla.

 Mese: personaje de la mitología griega que representa a una de las tres musas de Delfos.

 Mese: una localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio en la región de Lombardía.

Mese: una antigua ciudad griega de Laconia.